Шакул — старые названия населённых пунктов в Крыму:

 Шакул — Самохвалово, Бахчисарайский район Крыма, — до 1948 года.
 Шакул — Марково, Советский район Крыма, — до 1948 года.
 Станция (разъезд) Шакул — Самохвалово (станция).